Zarka steht für:

 Zarqa, Stadt in Jordanien
 Paljon Zarka, Albanischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Sarca